Bosnische Krise bezeichnet:
üblicherweise die mit der Annexion Bosnien-Herzegowinas durch Österreich-Ungarn 1908 ausgebrochene Krise, siehe Bosnische Annexionskrise
in jüngerer Zeit die aus dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens folgende Krise, die 1992 zum Bosnienkrieg führte

Siehe auch:
 Balkankrise